Дежавю — французький вислів, який означає «десь бачив».

Дежавю також може значити:
 у комп'ютерних науках
 DejaVu — сімейство шрифтів.
 DjVu (вимовляється Дежавю) — формат файлів для зберігання зображень.
 у музиці
 альбоми
 «Déjà Vu» — альбом та пісня з нього гурту «Crosby, Stills, Nash & Young».
 «Déjà Vu» — альбом та пісня з нього гурту «Blue System».
 «Deja Vu (All Over Again)» — альбом Джона Фогерті.
 пісні
 «Déjà Vu» — пісня гурту «3OH!3»
 «Déjà Vu» — пісня Бейонсе.
 «Déjà Vu» — пісня Діонн Ворвік.
 «Déjà Vu» — пісня Інни.
 «Deja Vu» — пісня Post Malone за участі Джастіна Бібера.

Фільми 

 «Дежа Вю» — фільм Горана Марковича 1987 року.
 «Дежа Вю» — комедія Юліуша Махульського 1989 року.
 «Дежа вю» — фантастичний трилер Тоні Скотта 2006 року.